Посланник:

 Посланник — глава дипломатической миссии одной державы в другой, миссии второго уровня, сразу после посольства.
 «Посланник» — военная драма режиссёра Орена Мовермана, вышедшая на экраны в 2009 году.
 Посланник смерти

 См. также
 Посол (значения)
 Советник-посланник

См. также 
 Посланники (телесериал)
 Апостолы — в переводе означает: «Посланники»
 Мухаммед — «посланник Бога»